Kim So-Hee puede referirse a las siguientes personas:

 Kim So-Hee (patinadora de velocidad), patinadora de velocidad sobre pista corta surcoreana;
 Kim So-Hee (taekwondo), practicante de taekwondo surcoreana.